Puli – razza canina
 Puli – film del 2015
 Puli – città di Taiwan
 Pulí – comune della Colombia